Чемпіонат Шотландії з футболу 1891-92 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1891 року та фінішував 24 травня 1892 року. Це 2-й сезон чемпіонату Шотландії і свій другий титул чемпіона здобув «Дамбартон».

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії на rsssf 

1891-92
Шотландія
Шотландія